Kirk Maltby (né le  à Guelph en Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie 
Maltby est choisi en  de la draft 1992 par les Oilers d'Edmonton. Il fut échangé en 1995 aux Red Wings de Détroit contre Dan McGillis.

Ailier de renom, Maltby formait avec Kris Draper et Darren McCarty une ligne qui faisait peur aux équipes adverses, tant physiquement que sportivement. Cette ligne des Red Wings de Détroit était surnommée la « Grind Line » tant ils étaient rudes mais toujours corrects.

Maltby a remporté la Coupe Stanley avec Détroit en 1997, 1998, 2002 et 2008.

Il est souvent sélectionné en équipe nationale du Canada.

Le , après avoir signé un contrat à deux volets avec les Red Wings espérant avoir une occasion de se tailler une place avec l'équipe, Maltby décide de prendre sa retraite quand on lui demanda de rejoindre le club-école, les Griffins de Grand Rapids.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || Attack d'Owen Sound || LHO || 61 || 12 || 15 || 27 || 90 || 12 || 1 || 6 || 7 || 15
|- 
| 1990-1991 || Attack d'Owen Sound || LHO || 66 || 34 || 32 || 66 || 100 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Attack d'Owen Sound || LHO || 64 || 50 || 41 || 91 || 99 || 5 || 3 || 3 || 6 || 18
|- 
| 1992-1993 || Oilers du Cap-Breton || LAH || 73 || 22 || 23 || 45 || 130 || 16 || 3 || 3 || 6 || 45
|-
|1993-1994 || Oilers d'Edmonton || LNH || 68 || 11 || 8 || 19 || 74 || - || - || - || - || -
|- 
|1994-1995 || Oilers d'Edmonton || LNH || 47 || 8 || 3 || 11 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Oilers du Cap-Breton || LAH || 4 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|- 
|rowspan="2"| 1995-1996 || Oilers d'Edmonton || LNH || 49 || 2 || 6 || 8 || 61 || - || - || - || - || -
|-
|Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 1 || 0 || 1 || 6 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|- 
|1996-1997 || Red Wings de Détroit || LNH || 66 || 3 || 5 || 8 || 75 || 20 || 5 || 2 || 7 || 24
|-
|1997-1998 || Red Wings de Détroit || LNH || 65 || 14 || 9 || 23 || 89 || 22 || 3 || 1 || 4 || 30
|- 
|1998-1999 || Red Wings de Détroit || LNH || 53 || 8 || 6 || 14 || 34 || 10 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
|1999-2000 || Red Wings de Détroit || LNH || 41 || 6 || 8 || 14 || 24 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|- 
|2000-2001 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 12 || 7 || 19 || 22 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2001-2002 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 9 || 15 || 24 || 40 || 23 || 3 || 3 || 6 || 32
|- 
|2002-2003 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 14 || 23 || 37 || 91 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2003-2004 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 14 || 19 || 33 || 80 || 12 || 1 || 3 || 4 || 11
|- 
|2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 5 || 6 || 11 || 80 || 6 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 6 || 5 || 11 || 50 || 18 || 1 || 1 || 2 || 10
|- 
|2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 61 || 6 || 4 || 10 || 32 || 12 || 0 || 1 || 1 || 10
|- 
|2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 78 || 5 || 6 || 11 || 28 || 20 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
|2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 4 || 2 || 6 || 32 || - || - || - || - || -

| 1072 || 128 || 132 || 260 || 867 || 169 || 16 || 15 || 31 || 149

Références 

Naissance en décembre 1972
Naissance à Guelph
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace